Le qualificazioni del singolare maschile dell'Abierto Mexicano de Tenis Telefonica Movistar 2004 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Abierto Mexicano de Tenis Telefonica Movistar 2004 prevedevano 16 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Dick Norman (Qualificato)
 Olivier Patience (Qualificato)
 Ricardo Mello (ultimo turno)
 Jeff Salzenstein (Qualificato)

 Franco Squillari (ultimo turno)
 Federico Browne (ultimo turno)
 Marc López (Qualificato)
 Vincenzo Santopadre (ultimo turno)

Qualificati 

 Dick Norman
 Olivier Patience

 Marc López
 Jeff Salzenstein

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Abierto Mexicano Telcel 2004